PRB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Paso Robles, Paso Robles (California), Stati Uniti
 PRB – Permeable reactive barrier, barriera reattiva permeabile  utilizzata nella bonifica di terreni contaminati